Pasiv poate însemna:
 adjectiv ce denota inacțiunea, opusul lui activ;
 pasiv termen gramatical;
 Pasiv termen contabil ce denota elemente ce contribuie la întârzieri sau care împiedică un proces sau îi aduce un dezavantaj;
 Componente pasive în electronică;

Legături externe